— 26-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 23 мая 2012 года на лейбле King Records.

Коммерческий успех 
В первую неделю по данным Орикона было продано 1 миллион 617 тысяч экзампляров этого CD-сингла

В августе 2012 года сингл был сертифицирован 2-миллионным Японской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAJ) за поставки в объёме 2 миллионов экземпляров.

30 декабря 2012 года песня «Manatsu no Sounds Good!» победила на 54-х Japan Record Awards (выиграла Гран-при). Это стало второй победой группы AKB48 подряд.

Состав группы 
Титульная песня исполняется 36 участницами, что больше, чем самое большое число участниц сембацу до этого — 26 в песне «Everyday, Katyusha».

Этот сингл стал последним синглом, на котором Ацуко Маэда приняла участие в записи стороны «А».

Список композиций 
Сингл был издан в 3-x версиях — Type-A (CD+DVD), Type-B (CD+DVD) и в  (CD). Поскольку Type-A и Type-B были в двух вариантах с разными каталоговыми номерами, обычном и лимитированном, то по факту версий было 5.

Первые 2 песни на CD одинаковы для всех версий. Первые 2 видеоклипа на DVD одинаковы для версий Type-A и Type-B.

Type-A

Type-B

Theater Edition

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Профили на сайте King Records
 «Manatsu no Sounds Good!» Type-A, первопрессное лимитированное издание 
 «Manatsu no Sounds Good!» Type-A, обычное издание 
 «Manatsu no Sounds Good!» Type-B, первопрессное лимитированное издание 
 «Manatsu no Sounds Good!» Type-B, обычное издание 
 «Manatsu no Sounds Good!», театральное издание 

Синглы AKB48
Синглы 2012 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)